

Cucina 
 Castella – dolce giapponese

Geografia 
 Castella – località del Victoria, in Australia
 Castella – comune della Nuova Aquitania, in Francia
 Castella – comunità non incorporata della California, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 Martinho Joaquim Castella Quessongo – calciatore angolano
 Antonio Sentmanat y Castellá – cardinale spagnolo
 Gérard Castella – allenatore di calcio e calciatore svizzero
 Robert de Castella – maratoneta australiano
 Russ Castella – produttore statunitense
 Svend Aage Castella – calciatore danese
 Thomas Castella – calciatore svizzero
 Vincenzo Castella – fotografo, chitarrista e regista italiano

Pagine correlate 
 Le Castella